Luis I de España, llamado «el Bien Amado» o «el Liberal» (Madrid, 25 de agosto de 1707-Madrid, 31 de agosto de 1724), fue rey de España desde el 15 de enero de 1724 hasta su muerte 229 días después, lo que convierte a su reinado en el más efímero de la historia de España. Era el hijo mayor de Felipe V y María Luisa de Saboya.

Príncipe de Asturias 
Nació el día en que se celebraba la festividad de San Luis, rey de Francia, su antepasado y patrón de la casa de Borbón. Fue bautizado el 8 de diciembre del año de su nacimiento por el cardenal Portocarrero, siendo sus padrinos su bisabuelo Luis XIV de Francia y su tía abuela, Francisca María, duquesa consorte de Orleans.

El 7 de abril de 1709, fue jurado como príncipe de Asturias en las Cortes reunidas en el monasterio de San Jerónimo de Madrid. Entre 1717 y 1720 fue educado y preparado para ser rey por el Marqués de Riscal de Alegre, don Baltasar Hurtado de Amézaga Unzaga, gentilhombre de Cámara del Rey, ilustrado militar y Gran Comendador de la Orden de Santiago. El 10 de enero de 1724, el rey Felipe V firmó un decreto por el que abdicaba en favor de su hijo Luis. El príncipe recibió los documentos el 15 y se publicó la disposición al día siguiente.

Matrimonio 

Luis estaba casado con la princesa francesa Luisa Isabel de Orleáns, hija de Felipe II de Orleáns, desde el 20 de enero de 1722. Cuando contrajeron matrimonio en el palacio Ducal de Lerma, él tenía quince años y ella doce. 

Luisa Isabel, como reina, se hizo acreedora de fuertes censuras por su conducta extravagante debida al trastorno límite de la personalidad que padecía. Luisa Isabel se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente, se negaba a utilizar ropa interior e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo sibilino. También se dice que rechazaba tocar la comida en la mesa, pero luego se escondía y engullía de modo compulsivo todo lo que encontraba a mano, fuera o no comestible. Su comportamiento parecía empeorar con el tiempo, ya que de la noche a la mañana se la veía limpiando pañuelos, cristales, baldosas, azulejos y tejidos de toda índole en el palacio. Los súbditos allí presentes veían atónitos cómo la soberana se desnudaba, agarraba su vestido y se afanaba en limpiar con él los cristales del salón. Incluso Luis horrorizado ante la situación escribió a su padre:

Muerte 

Sin embargo, cuando el joven rey enfermó de viruela en agosto de ese mismo año, Luisa Isabel lo cuidó solícitamente, exponiéndose al contagio, como así ocurrió aunque con distinto desenlace al de su esposo. A los siete meses de haber ascendido al trono, el monarca murió de viruela en Madrid el 31 de agosto de 1724, con diecisiete años recién cumplidos.

Este reinado relámpago fue intrascendente por su brevedad y porque, en realidad, no se gobernaba tanto desde Madrid (corte de Luis I), cuanto desde el Real Sitio de La Granja (en la localidad segoviana de San Ildefonso), la otra corte paralela de Felipe V y de su mujer Isabel de Farnesio, pues Luis I se ocupaba únicamente de fiestas con sus amigos. Su padre volvió al trono después de su muerte y la reina viuda Luisa Isabel fue enviada de regreso a Francia, puesto que su estancia en España era inútil y gozaba de pocas simpatías en la Corte española. No tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias

Notas

Individuales

Bibliografía

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Luis I
 
 Biografía de Luis I ofrecida por la Biblioteca M. Cervantes 
 El rey más breve La Vanguardia
 Reinado 7 mesino El Punto sobre la historia de Telemadrid 

Reyes de España
Casa de Borbón en España
Reformismo borbónico
 
Príncipes de Asturias
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Grandes maestres de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid